Kupelwieser può riferirsi a:

Paul Kupelwieser, imprenditore austriaco
Leopold Kupelwieser, pittore austriaco
Josef Kupelwieser, scrittore austriaco
Franz Kupelwieser, pedagogista, professore universitario austriaco
Karl Kupelwieser, agricoltore austriaco